Врбник може бити:

 Врбник (Крк), насеље и средиште општине на острву Крку, Република Хрватска
 Врбник (Бискупија), насеље у општини Бискупија, Книнска Крајина, Република Хрватска